André Gladu (1945 - ), producteur, réalisateur et scénariste canadien.
Camille Gladu (1872 - 1921), femme politique qui fut le premier maire de la ville d'Eastview.
Claude Gladu (1942 - ), maire de Longueuil.
Joseph Ernest Oscar Gladu (1870 - 1920), notaire et homme politique québécois.
Roland Gladu (1911 - 1994), joueur de baseball québécois.
Victor Gladu (1844 - 1897), notaire et homme politique québécois.
Homonymie de patronyme